Koren István (1805–1893) botanikus, tanár
 Koren István (1911–1994) szobrász